Иван Григорович:
 Григорович, Иван Иванович (1792—1852) — российский и белорусский историк, протоиерей, член Археографической комиссии.
 Григорович, Иван Константинович (1853—1930) — российский адмирал, морской министр (1911—1917).
 Григорович, Иван Стахиевич (настоящая фамилия Стахов; 1872—?) — оперный певец (бас).